Sârbi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Sârbi (Arad), ein Dorf im Kreis Arad
Sârbi (Bacău), ein Dorf im Kreis Bacău
Sârbi (Bihor), eine Gemeinde im Kreis Bihor
Sârbi (Botoșani), ein Dorf im Kreis Botoșani
Sârbi (Galați), ein Dorf im Kreis Galați
Sârbi (Hunedoara), ein Dorf im Kreis Hunedoara
Sârbi (Budești), ein Dorf im Kreis Maramureș in der Gemeinde Budești
Sârbi (Fărcașa), ein Dorf im Kreis Maramureș in der Gemeinde Fărcașa
Sârbi (Sălaj), ein Dorf im Kreis Sălaj
Sârbi (Vaslui), ein Dorf im Kreis Vaslui
Sârbi (Vâlcea), ein Dorf im Kreis Vâlcea
Sârbi (Vrancea), ein Dorf im Kreis Vrancea
Siehe auch:
Sârbii-Măgura, eine Gemeinde im Kreis Olt 
Sârbii-Sfințești, ein Dorf in der Gemeinde Sfințești, Kreis Teleorman
Băleni-Sârbi, ein Ortsteil der Gemeinde Băleni, Kreis Dâmbovița
Sârbi (Fluss), ein Zufluss des Flusses Mureș im Kreis Hunedoara
Sarby